(5230) Асахина () — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса и принадлежащий к светлому спектральному классу S. Он был открыт 10 марта 1988 года американским астрономом-любителем Джеффом Алу в Паломарской обсерватории и назван в честь японского дирижёра .

См. также 
 Список астероидов (5201—5300)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, названные в честь людей